Danum hat folgende Bedeutungen:

 Lembah Danum (dt. Danum-Tal), malaysisches Regenwald-Schutzgebiet 
 früherer Name der englischen Stadt Doncaster
 Danum-Plattform, Hochebene im Transantarktischen Gebirge, Antarktika